Andresa (houtgrond) - houtplantage in Suriname
 Mãe Andresa - priesteres in Brazilië
 Andresa Correa - Braziliaans jiu jitsu beoefenaar
 Andresa Portugal - Spaans visverkoper
 María Andrea Casamayor - Spaans wiskundige en auteur